Валентина Ивановна Похиленко — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родилась в 1917 году близ Белгорода-Днестровского. Член ВКП(б) с 1951 года.

Закончила шесть классов средней школы. С 1935 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1935—1972 гг. — рабочая на рыбозаводе, мастер-коптильщик Белгород-Днестровского рыбоконсервного комбината Одесской области Украинской ССР.

Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 3-го, 4-го и 5-го созывов от Белгород-Днестровского избирательного округа Одесской области.

Умерла после 1995 года.

Ссылки 
 Депутаты Верховного Совета СССР, Том 9. — Изд-во «Известия Советов депутатов трудящихся СССР». — 1958. — с. 322.

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва